En Pologne, Słomkowo peut désigner :

 Słomkowo, un village dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie,
 Słomkowo, un village dans la voïvodie de Grande-Pologne,
 Słomkowo, un village dans la voïvodie de Mazovie.